A Tale of a Tub bezeichnet:

A Tale of a Tub (Jonathan Swift), eine Satire von Jonathan Swift
A Tale of a Tub (Ben Jonson), ein Stück von Ben Jonson